Райден:

 Райден — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
 Райден, Марк (род. 1963) — американский художник.